Элеонора Кастильская:

  Элеонора Кастильская (1241—1290) — английская королева, супруга короля Эдуарда I Плантагенета.
 Элеанора Кастильская (? — 1244) — королева Арагона, первая жена Хайме I, дочь Альфонсо VIII Кастильского и Элеоноры Английской.
 Элеонора Кастильская (1307—1359) — инфанта Кастилии, королева Арагона, вторая жена Альфонсо IV, дочь Фердинанда IV.
 Элеонора Кастильская (ок. 1363—1416) — инфанта Кастилии, королева Наварры.

 Элеонора Английская (1162—1214) — королева Кастилии и Толедо, жена Альфонсо VIII.
 Элеонора Уррака Кастильская (1374—1435) — кастильская аристократка из дома Анскаридов. Жена короля Фердинанда I Справедливого; в замужестве — королева Арагона, Валенсии, Мальорки, Сицилии, Сардинии и Корсики, графиня Барселоны.